Autolytus obliquatus är en ringmaskart som beskrevs av Chamberlin 1919. Autolytus obliquatus ingår i släktet Autolytus och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
obliquatus